Purbalingga kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Purbalingga (ort i Indonesien), Jawa Tengah, 
 Kecamatan Purbalingga, distrikt, Jawa Tengah, 
 Kabupaten Purbalingga, kabupaten, Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar